Eugen Wiesberger ist der Name folgender Personen:

* Eugen Wiesberger (Ringer, 1900) (Eugen Wiesberger senior; 1900–??), österreichischer Ringer 
 Eugen Wiesberger (Ringer, 1933) (Eugen Wiesberger junior; 1933–1996), österreichischer Ringer